Die First Division 1967/68 war die 53. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurde zum 20. Mal der FC Floriana.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison nahmen die Aufsteiger FC Msida Saint Joseph und FC Qormi teil. Während Qormi erstmals im Oberhaus spielte, war Msida erstmals seit der Saison 1939/40 wieder im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft, Messepokal-Teilnahme und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Die beiden Letztplatzierten mussten in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf maltafootball.com (englisch)

Einzelnachweise 

196768
Fußballsaison 1967/68